Cuverville kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cuverville (ö),

Frankrike 

 Cuverville-sur-Yères, Seine-Maritime, 
 Cuverville, Seine-Maritime, 
 Cuverville, Eure, 
 Cuverville, Calvados, 

Robotskapade Antarktisförgreningar